Masanori Hirasawa  en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som M. Hirasawa och som upptäckare av 52 asteroider. Alla tillsammans med landsmannen Shohei Suzuki.

Asteroider upptäckta av Masanori Hirasawa

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Masanori Hirasawa

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
WP:Projekt Japan
Levande personer